Рік молоді в Україні — 2009 рік — оголошений «з метою підвищення ролі молоді в розбудові демократичного громадянського суспільства, створення належних умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку молодих громадян» 3 липня 2008 р. Указом Президента України № 616/2008 «Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді».

Відзначення

Заходи

Цікаві факти 
Майже сто молодіжних громадських організацій України підтримали протестну кампанію «Рік без молоді», в рамках якої надіслали Міністру України у справах сім'ї, молоді та спорту Ю. О. Павленку тисячі листів із питанням «Де рік молоді?».

Джерела 
 Указ Президента України від 3 липня 2008 р. №616/2008 "Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді"
 Президент доручив Уряду посилити молодіжну політику
 Кампанія "Рік без молоді"

Молодь в Україні
2009